65 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 65 Dywizja Piechoty (III Rzesza)